Хуфу:
 Хуфу (Хеопс) — второй фараон IV династии Древнего царства Египта (2551—2528 до н. э. или 2589—2566 до н. э.)
 (3362) Хуфу — околоземный астероид группы Атона.